

Wydarzenia 

 początek dominacji Teb w Grecji